Gebrabbel bezeichnet:
 frühsprachliche Lautäußerungen bei Kleinkindern, siehe Lallwort und Spracherwerb
 abwertend einen als nicht sinnvoll betrachteten Redebeitrag (in Anlehnung an Babbeln von Kleinkindern); siehe Geschwätz

Siehe auch:
 Technobabble